El Torneig de Praga 2009, també conegut com a ECM Prague Open 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 19 de juliol de 2009 al I. Czech Lawn Tennis Club de Praga, Txèquia.

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial 

WTA Tour 2009
Competicions tennístiques a la República Txeca